Есая́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Есаян, Ашот Николаевич (род. 1951) — министр труда и социального обеспечения Армении.
 Есаян, Забел Мкртычевна (1878—1943) — армянская писательница, поэтесса и переводчица.
 Есаян, Олег Есаевич (род. 1946) — дипломат, политический и государственный деятель непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Армении.
 Есаян, Рубен Татевосович (род. 1946) — лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации.
 Есаян, Сергей Арамаисович (1939—2007) — французский художник, скульптор и сценограф.
 Есаян, Степан Александрович (1929—2006) — армянский историк и археолог, профессор.
 Есаян, Тигран Рубенович (род. 1972) — армянский футболист.
 Есаян, Хачатур Акопович (1909—1977) — армянский советский художник.

См. также